Selva generalmente se refiere a un bosque denso con gran diversidad biológica, vegetación de hoja ancha y, por lo general, con dosel cerrado, sotobosque biodiverso y varios “pisos”, “estratos” o “niveles” de vegetación. Además, hace referencia a varios artículos:

Tipos de selva 
 Selva lluviosa o Pluvisilva.
 Selva tropófila o Bosque seco; uno de los catorce biomasx en los que el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) clasifica las ecorregiones terrestres.

Regiones geográficas

En Europa 
 Selva Negra, macizo montañoso con una gran densidad forestal ubicado al suroeste de Alemania.
 Selva de Irati, bosque repartido entre el norte de Navarra (España) y el país vasco francés.

En América 
 Selva amazónica o Amazonia, la mayor selva del mundo.
 Selva húmeda fría o Bosque magallánico, ecorregión del extremo sudeste de Sudamérica, cubriendo partes del extremo sudeste de Chile y de Argentina.
 Selva Lacandona, ubicada en el estado de Chiapas, México.
 Selva montana oriental de la Cordillera Real, ecorregión de la ecozona neotropical que se extiende por los Andes septentrionales del sur de Colombia, de Ecuador y del norte del Perú.

En África 
 Selva del Congo.
 Selva guineana oriental, ecorregión de la ecozona afrotropical, definida por el Fondo Mundial para la Naturaleza.
 Selva montana guineana, ecorregión de la ecozona afrotropical, definida por el Fondo Mundial para la Naturaleza.
 Selva costera ecuatorial atlántica, ecorregión de la ecozona afrotropical, definida por el Fondo Mundial para la Naturaleza.
 Selva subhúmeda de Madagascar, ecorregión de la ecozona afrotropical, definida por el Fondo Mundial para la Naturaleza.
 Selva húmeda del centro de la cuenca del Congo, ecorregión incluida en la lista Global 200 del Fondo Mundial para la Naturaleza.
 Selva húmeda del oeste de la cuenca del Congo, ecorregión incluida en la lista Global 200 del Fondo Mundial para la Naturaleza.
 Selva montana de Bioko y el monte Camerún, ecorregión de la ecozona afrotropical, definida por el Fondo Mundial para la Naturaleza.
 Selva montana de Knysna y los montes Amatole de la ecozona afrotropical, definida por el Fondo Mundial para la Naturaleza, que se encuentra en el sur de Sudáfrica, en las provincias occidental y oriental del Cabo.
 Selva seca o Bosque seco de Cabo Verde, ecorregión de la ecozona afrotropical, definida por el Fondo Mundial para la Naturaleza.
 Selva del Arco Oriental del Rift, ecorregión de la ecozona afrotropical, definida por el Fondo Mundial para la Naturaleza.
 Selva de tierras bajas del Congo nororiental, ecorregión de la ecozona afrotropical, definida por el Fondo Mundial para la Naturaleza.
 Selva de las islas Mascareñas, ecorregión de la ecozona afrotropical, definida por el Fondo Mundial para la Naturaleza.
 Selva pantanosa del delta del Níger, ecorregión de la ecozona afrotropical, definida por el Fondo Mundial para la Naturaleza.
 Selva mosaico costera de Zanzíbar, ecorregión de la ecozona afrotropical, definida por el Fondo Mundial para la Naturaleza.
 Selva de las Seychelles graníticas, ecorregión de la ecozona afrotropical, definida por el Fondo Mundial para la Naturaleza.
 Selva costera del Congo, ecorregión incluida en la lista Global 200 del Fondo Mundial para la Naturaleza.
 Selva seca o Bosque seco del Zambeze, ecorregión de la ecozona afrotropical, definida por el Fondo Mundial para la Naturaleza, situada entre Zambia y Angola.
 Selva mosaico costera de Maputaland, ecorregión de la ecozona afrotropical, definida por el Fondo Mundial para la Naturaleza.

En Oceanía 
 Selva de Nueva Guinea

 Topónimos
 Selva (Argentina), localidad de la provincia de Santiago del Estero.
En España
 Selva (Baleares), municipio de las Islas Baleares
 Selva (comarca), comarca de Cataluña
 La Selva del Campo, municipio de Cataluña
 La Selva (Huesca), masía del municipio de La Fueva, comarca del Sobrarbe, provincia de Huesca.

 Otros 
 Selva (Elisa Rego) (1988), segundo sencillo extraído del primer álbum de estudio de la cantante brasileño-venezolana Elisa Rego.
 Selva, Salvia lavandulifolia, planta herbácea perenne de la familia de las lamiáceas.
 Selva Alemán, premiada actriz argentina de teatro, cine y televisión.
 Selva TV, señal televisiva de la ciudad de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas (Venezuela).
 Pastel de la Selva Negra''' o torta de la Selva Negra; postre típico de la cocina de Baden y uno de los más preciados en la cocina alemana.
 La Selva (banda) (2002), grupo de cumbia rock psicodélica peruana.
 La Selva (libro) (2012), libro de Clive Cussler.
 La Selva (álbum de Francisco López) (1998)